Владимир Николаевич Орлов:
 Орлов, Владимир Николаевич (1868—1927) — князь, генерал-лейтенант, начальник военно-походной канцелярии Его Величества.
 Орлов, Владимир Николаевич (1908—1985) — советский литературовед, поэт.